Шкіря Володимир Володимирович — підполковник Служби безпеки України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Шкіря Іван Іванович — учасник Афганської війни 1979—1989 років, кавалер орденів Червоної Зірки та «За заслуги».
 Шкіря Ігор Миколайович — народний депутат України IV—VI скликань.
 Шкіря Тиберій Михайлович — професор, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України.